

Любохня — гміна в Томашовському повіті Лодзинського воєводства
 Любохня — село в гміні Любохня Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Любохня — село в гміні Ґнезно Гнезненського повіту Великопольського воєводства

Любохня — село в окрузі Ружомберок Жилінського краю